Stolpersteine in Schleswig-Holstein listet jene schleswig-holsteinischen Orte mit Stolpersteinen, deren Stolpersteinlisten bereits fertiggestellt wurden:

 Liste der Stolpersteine in Ahrensburg
 Liste der Stolpersteine in Albersdorf (Holstein)
 Liste der Stolpersteine in Aventoft
 Liste der Stolpersteine in Bad Bramstedt
 Liste der Stolpersteine in Bad Oldesloe
 Liste der Stolpersteine in Bad Schwartau
 Liste der Stolpersteine in Bad Segeberg
 Liste der Stolpersteine in Bargteheide
 Liste der Stolpersteine in Barmstedt
 Liste der Stolpersteine in Bovenau
 Liste der Stolpersteine in Bredstedt
 Liste der Stolpersteine in Büdelsdorf
 Liste der Stolpersteine in Burg (Dithmarschen)
 Liste der Stolpersteine in Eckernförde
 Liste der Stolpersteine in Elmshorn
 Liste der Stolpersteine in Eutin
 Liste der Stolpersteine in Flensburg
 Liste der Stolpersteine in Friedrichstadt
 Liste der Stolpersteine in Geesthacht
 Liste der Stolpersteine in Glinde
 Liste der Stolpersteine in Heide
 Liste der Stolpersteine in Helgoland
 Liste der Stolpersteine in Hemdingen
 Liste der Stolpersteine Horst (Holstein)
 Liste der Stolpersteine in Husum
 Liste der Stolpersteine in Itzehoe
 Liste der Stolpersteine in Kampen (Sylt)
 Liste der Stolpersteine in Kappeln
 Liste der Stolpersteine in Kellinghusen
 Liste der Stolpersteine in Kiel
 Liste der Stolpersteine in Kronshagen
 Liste der Stolpersteine in Lägerdorf
 Liste der Stolpersteine in List auf Sylt
 Liste der Stolpersteine in Lübeck
 Liste der Stolpersteine in Meldorf
 Liste der Stolpersteine in Münsterdorf
 Liste der Stolpersteine in Neumünster
 Liste der Stolpersteine in Neustadt in Holstein
 Liste der Stolpersteine in Norderstedt
 Liste der Stolpersteine in Oldenburg in Holstein
 Liste der Stolpersteine in Pinneberg
 Liste der Stolpersteine in Quickborn
 Liste der Stolpersteine in Ratzeburg
 Liste der Stolpersteine in Reinbek
 Liste der Stolpersteine in Reinfeld (Holstein)
 Liste der Stolpersteine in Remmels
 Liste der Stolpersteine in Rendsburg
 Liste der Stolpersteine in Rodenäs
 Liste der Stolpersteine in Schacht-Audorf
 Liste der Stolpersteine in Schleswig
 Liste der Stolpersteine in Sterup
 Liste der Stolpersteine in Stolpe (Holstein)
 Liste der Stolpersteine in Süderbrarup
 Liste der Stolpersteine auf Sylt
 Liste der Stolpersteine in Tornesch
 Liste der Stolpersteine in Uetersen
 Liste der Stolpersteine in Wedel
 Liste der Stolpersteine in Wilster
 Liste der Stolpersteine in Wyk auf Föhr

 
Kulturdenkmal (Schleswig-Holstein)
Denkmalwesen (Schleswig-Holstein)